Острув-Велькопольский:

 Острув-Велькопольски — город в Польше, входит в Острувский повят, Великопольское воеводство.
 Острув-Велькопольски — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Острувский повят, Великопольское воеводство.
 Острув-Велькопольски — железнодорожная станция в городе Острув-Велькопольский.
 Острув-Велькопольский Западный — грузовая и техническая железнодорожная станция в городе Острув-Велькопольский.

См. также